Глазунов Василь Опанасович (1 січня 1896 — 27 червня 1967) — перший командувач ПДВ СРСР, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант.
 Глазунов Володимир Іванович (4 липня 1925 — 11 листопада 1992) — Герой Радянського Союзу.
 Глазунов Ілля Сергійович (1930—2017) — радянський художник.
 Глазунов Олександр Костянтинович (10 серпня 1865 — 21 березня 1936) — російський композитор, диригент і педагог.
 Глазунов Петро Олексійович (20 лютого 1920 — 8 березня 1992) — Герой Радянського Союзу.
 Глазунов Сергій Миколайович (1 вересня 1958) — український політик, член Партії регіонів.
 Глазунов Степан Олександрович (сценічне ім'я: Глазуненко; 1869 — 1934) — український актор, режисер.

Російські прізвища